Ženská čtyřhra Nature Valley International 2019 probíhala ve druhé polovině června 2019. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, jenž dohrál v úvodním kole na raketách Halepové a Olaruové.

Vítězem se stal tchajwanský sesterský pár Čan Chao-čching a Latisha Chan, který ve finále zdolal belgicko-americkou dvojici Kirsten Flipkensová a Bethanie Matteková-Sandsová. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly patnáctou společnou trofej. Čan Chao-čching vybojovala sedmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Latishu Chanovou to bylo třicáté druhé takové turnajové vítězství. Tchajwanky již Eastbourne International vyhrály v roce 2014, Latisha Chan pak i ročník 2017 s Hingisovou.

Nasazení párů 
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (1. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley International 2019